A competição do individual feminino foi um dos eventos do tiro com arco nos Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara. Foi disputada no Estádio Pan-Americano de Tiro com Arco entre os dias 17 e 22 de outubro.

Calendário
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados

Qualificação

Fase final

Finais

Chave superior

Chave inferior

Individual feminino